Nuberu puede referirse a:

Nuberu (mitología), personaje de la mitología asturiana,  castellana  leonesa, cántabra y gallega.
Nuberu (música), conjunto de música del Principado de Asturias.